Sartoretti est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Andrea Sartoretti (1971-), joueur de volley-ball italien ;  
  (1971- ), acteur italien ;  
 Christine Sartoretti (1943-), claveciniste et musicologue suisse ;  
 Luca Sartoretti (1995-), joueur italien de volley-ball.

Patronyme italien